Portal:

 Portal — компьютерная игра в жанре «головоломка от первого лица».
 Portal: Prelude — модификация компьютерной игры Portal.
 Portal 2 — компьютерная игра в жанре головоломки от первого лица, продолжение игры Portal.
 Portal Stories: Mel — модификация компьютерной игры Portal 2.
 Portal — дебютный альбом дуэта AINA, вышедший в 2015 году.
 Portal — музыкальная группа из Австралии.
Portal Reloaded - модификация компьютерной игры Portal 2.

См. также